Морис Тайеб (22 июля 1935 — 23 июля 2021) — французский геолог и палеоантрополог, открыл геологическую формацию Хадар, первым осознал её палеонтологический потенциал, организовал «Международную афарскую исследовательскую экспедицию» (International Afar Research Expedition, IARE) в долине реки Аваш (Эфиопия), позволившую одному из её руководителей, Дональду Джохансону, обнаружить останки австралопитеков возрастом около 3,2 млн лет.

В настоящее время Тайеб является директором по научной работе Национального центра научных исследований (CNRS) в Европейском центре исследований и преподавания наук о Земле и окружающей среде (Centre Européen de Recherche et d’Enseignement de Géosciences de l’Environnement, CEREGE) в Экс-ан-Прованс.

Биография 
Морис Тайеб родился в Тунисе в 1935 году.

Отец — тунисец, мать — француженка.

В юности вместе со своим дядей, коммивояжером, который торговал с племенами бедуинов, много путешествовал по малообжитым окраинам Туниса.

В 1974 году получил докторскую степень в Университете Пьера и Марии Кюри за работу по геологии бассейна реки Аваш в Эфиопии.

В 1966 году Тайеб начал исследования Афарского региона в Эфиопии;

В 1968 году открыл богатые окаменелостями поля в Хадаре;

В 1972 году организовал международную экспедицию, которая в 1974 году сделала сенсационное открытие, обнаружив хорошо сохранившийся скелет австралопитека, получивший широкую известность под именем «Люси».

Вместе с соруководителями международной экспедиции Дональдом Джохансоном и Ивом Коппенсом Тайеб сыграл ключевую роль в исследованиях геологии и геологической истории Афара. Изыскания осложнялись суровостью климата пустыни, дефицитом продовольствия и предметов первой необходимости, а так же конфликтами местных племён, враждебным отношением центральных властей, гражданской войной.

См. также 
 Люси (австралопитек)

Примечания

Ссылки 
 Article in Nature magazine

Антропологи Франции
Геологи Франции
Палеоантропологи